El nombre Hurlingham puede referirse a:
 partido de Hurlingham, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Hurlingham, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 la estación Hurlingham de la línea ferroviaria San Martín, Argentina;
 Hurlingham Reggae Band, grupo musical.